Jennings se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Herbert Spencer Jennings
 Otto Emery Jennings